Final Fantasy V
 Family Force 5
 Flexible-fuel vehicle